Karl Drexler ist der Name folgender Personen:

* Karl Drexler (Volkssänger) (1833–1883), Wiener Volkssänger
 Karl Drexler (Kunsthistoriker) (1861–1922), österreichischer Kunsthistoriker und Theologe
 Karl Drexler (Verleger) (1877–1943), österreichischer Verleger
 Karl Drexler (Feuerwehrfunktionär) (1894–1981), österreichischer Feuerwehrfunktionär
 Karl Drexler (Maler, 1921) (1921–1985), österreichischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Karl Drechsler